Kobe von Koppenfels ist der Familienname folgender Personen: